Las Varas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Las Varas, Argentina, Córdoba,

Mexiko 

 Las Varas, Nayarit, Compostela, 
 Las Varas, Chihuahua, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar